Zee steht für:
 Zee (Band), britische Pop-Band
 Zee TV, indischer Fernsehsender
 Zee.One, deutscher Fernsehsender
 Zee Entertainment Enterprises (ZEEL), indisches Unternehmen (Unterhaltung)

Personen:
 Anthony Zee (* 1945), chinesisch-US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Nanda van der Zee (1951–2014), niederländische Historikerin
 Ona Zee (* 1954), Künstlername der US-amerikanischen Pornodarstellerin, -produzentin und -regisseurin Ona Zimmerman
 Young Zee (* 20. Jahrhundert), Hip-Hop-Künstler 
 Zee Yuh-tsung (1894–1981), chinesische Diplomatin

ZEE steht als Abkürzung für:
 Zeebrugge Hub, ein virtueller Handelspunkt für Erdgas
 Zeitschrift für Evangelische Ethik, eine deutschsprachige theologische Fachzeitschrift

ZEE